Йыгисоо () — эстонский топоним:

 Йыгисоо — деревня в волости Сауэ, уезд Харьюмаа.
 Йыгисоо — деревня в волости Ярва, уезд Ярвамаа.
 Йыгисоо — деревня в волости Ляэне-Нигула (до 2017 года — Кулламаа), уезд Ляэнемаа.